Трудовое — село в  Ташлинском районе Оренбургской области, административный центр Трудового сельсовета.

География 
Располагается на расстоянии 7 километров по прямой на юг от районного центра села  Ташла,В Трудовом протекает Озеро Никишино

История
С 1817 года по 1924 год село значилось поселком Акутинский. В советское время действовали колхозы « Красный Урал», «Новый путь» и им. Свердлова.Основал Трудовое Семён Акутинский но сам в деревне не жил

Население 

Постоянное население составляло 836 человека в 2002 году (русские 80%) .                                       Инфракструктура.                                                В селе имеется дом культуры,школа,детский сад,памятник погибшим в году Великой Отечественной Войны

Примечания 

Населённые пункты Ташлинского района